KYK peut faire référence à :
 CKYK-FM, une radio canadienne québécoise s'identifiant KYK-FM